De wedstrijd om de Wit-Russische supercup is een jaarlijkse supercup voetbalwedstrijd tussen de winnaar van de Vysjejsjaja Liga en de bekerwinnaar. De supercup werd in 2010 voor het eerst georganiseerd door de Wit-Russische voetbalbond. In 1994 werd eenmalig een officieuze voorganger gespeeld als 'beker van het seizoen'.

Edities

¹ bekerfinalist, Dinamo (1994) en BATE (2011) won de dubbel

Titels per club

Nationale supercup voetbal
Voetbal in Wit-Rusland
Sportevenement in Wit-Rusland